Сен-Бозелі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Сен-Бозелі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар